Veszprém se poate referi la:

 Județul Veszprém
 Comitatul Veszprém
 Orașul Veszprém, din Județul Veszprém, Ungaria